Kat steht für:
 eine Thrash-/Speed-Metal-Band aus Polen, siehe Kat (Band)
 eine deutsche Popsängerin, siehe KAT (Sängerin)
 das Pseudonym einer US-amerikanischen Metal-Gitarristin, Sängerin und Violinistin, siehe The Great Kat
 das Musikprojekt der slowenischen Sängerin Katarina Čas (auch K.A.T.)
 eine andere Schreibweise für die Droge Kath, siehe dazu Kathstrauch
 einen dänischen Film, siehe Kat – Eine Katze hat neun Leben. Du hast nur eins

Kat, KAT bzw. Kat. steht für:
 Katal, SI-Einheit
 Katalysator, insbesondere umgangssprachlich für Fahrzeugkatalysator
 Katamaran, ein Schiffs- bzw. Bootstyp mit Doppelrumpf
 KickassTorrents, eine von 2008 bis 2016 bestehende Torrent-Website
 eine Takelungsart für Segelboote, siehe Kat-Takelung
 Kauno apygardos teismas, ein litauisches Bezirksgericht in Kaunas 
 das deutsche Prüfsiegel „Kontrollierte alternative Tierhaltung“ (KAT-Prüfsiegel) seit Januar 2009
 der deutsche Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V. (KAT)
 Kommunale Arbeitsgemeinschaft „Der Teltow“ der Gemeinden Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow  
 Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag KAT 
 das russische Radsportteam Team Katusha
 Pseudonym der Sängerin Katrin Glenz

Kat ist der Familienname folgender Personen:
 Frits Kat (1922–1975), niederländischer Bildhauer 
 Hidde Dirks Kat (1747–1824), niederländischer Kapitän
 Wam Kat (* 1956), niederländischer Politaktivist, Autor und Koch (Sohn von Frits Kat)

kat steht für:
 Georgische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Katt
 Kath, Qat
 CAT
 Cut
 KAD

Abkürzung